Seznam korpusov z zaporedno številko 6.

Seznam 
 Pehotni
 6. korpus (Združeno kraljestvo)
 6. strelski korpus (ZSSR)
 6. korpus (Wehrmacht)
 6. SS-korpus
 6. korpus (ZDA)
 6. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 6. korpus (Avstro-Ogrska)
 6. korpus (Nemški imperij)
 6. rezervni korpus (Nemški imperij)
 6. korpus (Ruski imperij)
 6. gardni strelski korpus (ZSSR)
 6. korpus (VBiH)
 6. korpus (Otomanski imperij)
 6. korpus (Ukrajina)
 6. korpus NOVJ

 Konjeniški
 6. konjeniški korpus (ZSSR)
 6. gardni konjeniški korpus (ZSSR)
 6. konjeniški korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 6. mehanizirani korpus (ZSSR)
 6. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 6. tankovski korpus (ZSSR) 
 6. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Artilerijski
 6. artilerijski korpus (ZSSR)

 Protiletalski
 6. FLAK korpus (Wehrmacht)

 Letalski
 6. letalski korpus (Wehrmacht)
 6. gardni bombniški letalski korpus (ZSSR)
 6. lovski letalski korpus (ZSSR)

Glej tudi